Министерство экспатриантов Сирии отвечает за общение с сирийскими экспатриантами во всем мире. Оно было создано в 2002 году и объединено в Министерство иностранных дел и эмигрантов 14 апреля 2011 года.

Министры по делам экспатриантов 
 Бутаина Шаабан (2002 — 30 июля 2008)
 Джозеф Свейд (30 июля 2008 — 14 апреля 2011)

Ссылки 
 Официальный сайт

экспатриантов
Организации, основанные в 2002 году
Организации, закрытые в 2011 году